365 км, 365-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 365 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Рязанской области. Код 631432.
 365 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Рязанской области. Код 221812.
 365 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области.Код 770118.
 365 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 299861.